Cet article vise à lister les joueurs ayant fait partie de l'effectif professionnel du Stade Malherbe de Caen. En général, sauf mention contraire, les statistiques indiquées sont issues du site Internet footballdatabase.eu.

Effectif actuel

Anciens joueurs (1913-2022) 

Cette liste, non exhaustive, est mise à jour à chaque fin de saison.

Notes 



Stade Malherbe Caen Calvados Basse-Normandie
Caen